Llista d'asteroides del 252.001 al 253.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

252001-252100

252101-252200

252201-252300

252301-252400

252401-252500

252501-252600

252601-252700

252701-252800

252801-252900

252901-253000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (250001)-(255000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (250001-260000)